Tahkuna kan syfta på:

Tahkuna – en by på Taknenäset på norra Dagö i Estland.
Tahkuna tuletorn (Tahkuna fyr) – en fyr på Simpernäs i byn Tahkuna.
Taknenäset () – en halvö på ön Dagö i västra Estland.
Simpernäs () – en udde längst ut på Taknenäset.